Агададаш Махмуд оглы Алиев  (азерб.: Ağadadaş Mahmud oğlu Əliev; 16.10.1940, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский химик, доктор технических наук, академик НАН Азербайджана.

Биография 
Алиев Агададаш Махмуд оглы родился 16 октября 1940 года в городе Баку. Учился в Институте нефти и химии им. М. Азизбекова (с 1992 г. — Азербайджанская государственная нефтяная академия). В настоящее время является доктором технических наук, профессором.
В 1989 году был выбран в члены-корреспонденты, а в 2001 г. — в действительные члены НАНА по специальности процессы и аппараты химической технологии.

В 1972—1973 гг. читал лекции по своей специальности в Институте нефти и химии, затем в Сумгаитском техническом университете (1995—2001).

Заведующий лабораторией в Институте Катализа и неорганической химии им. академика М. Ф. Нагиева НАНА.

Научные достижения 
А. М. Алиевым были исследованы промышленные каталитические процессы, протекающие в неподвижных и кипящих слоях катализаторов с переменной и стационарной активностью. Разработаны принципы и методы моделирования и оптимизации промышленных процессов и химико-технологических систем с учётом динамики этих процессов. На основе этих принципов разработана совершенная методика оптимального проектирования и управления сложными химико-технологическими комплексами и найдены оптимальные режимы функционирования реакторных элементов крупнотоннажных процессов дегидрирования, гидрирования и пиролиза (Нижнекамск, Нефтехимкомбинат; Сумгаит, завод Этилен-Полиэтилен, ПО Азерхим). Даны рекомендации для оптимального проектирования ряда высокоэффективных нестационарных и стационарных каталитических процессов, в том числе для пиролиза парафиновых углеводородов и их смесей (пропана, этана и смесей этана с бутан-бутиленовой фракцией), протекающих с применением принципа рециркуляции. Проведена оптимизация указанных процессов с учётом рециркуляции, предложены способы управления процессами и определена прибыль от их применения.

На основе разработанных кинетических моделей процессов гидрирования этан-этиленовой и пропан-пропиленовой фракций на селективном катализаторе G-58C определен оптимальный тип реактора для этих процессов — адиабатический трёхсекционный реактор с охлаждением между секциями.

Разработаны высокоэффективные полифункциональные катализаторы для многостадийных процессов окислительного превращения низкомолекулярных парафиновых и олефиновых углеводородов, арилирования олефинов.

Разработаны научные основы подбора активных цеолитных катализаторов, модифицированных различными катионами переходных элементов, для реакций окислительного превращения алифатических спиртов в ценные кислородсодержащие соединения — альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры. В результате были синтезированы высокоэффективные цеолитные катализаторы, модифицированные 16 различными катионами и окислением соответствующих спиртов на этих катализаторах были получены: формальдегид, ацетальдегид, ацетон, метилэтилкетон, пропионовый, масляный, изомасляный и изовалерианый альдегиды; муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты; этилацетат, пропилпропионат, бутилбутират и другие соединения. Для всех вышеперечисленных процессов изучена кинетика и их механизм.

На основе цеолитов типа морденит и ZSM, синтезированных методом гидротермальной переработки системы вулканический пепел-каолинит, были приготовлены активные катализаторы для этерификации уксусной кислоты низшими алифатическими спиртами.
Получено и прошло испытание комплексное органо-минеральное удобрение на основе бытовых отходов и осколков доломита.
Всего им опубликовано более 460 научных работ, из них более 180 были опубликованы за рубежом. А. М. Алиев подготовил 34 кандидата наук и 3 доктора наук.

Научные труды 
 2006 - Kimyəvi reaktorlar üzrə Yunanıstanda keçirilmiş (Athens-Crete, Greece) "Ximreaktor-17" XVII Beynəlxalq konfransı.
 2009 - Professor K.İ.Zamarayevin 70 illiyinə həsr olunmuş, "Katalitik reaksiyaların mexanizmi" VIII Beynəlxalq konfransı (Novosibirsk ş., 29 iyun–2 iyul, Rusiya).D.İ.Mendeleyev adına Rusiya Kimya cəmiyyətinin "Kimya və neft kimyası sənayesində ehtiyatlara və enerjiyə qənaət edən texnologiyalar "I Beynəlxalq konfransı.(Moskva ş., RF, 29–30 sentyabr).#2010 - D.İ.Mendeleyev adına Rusiya Kimya cəmiyyətinin II Beynəlxalq "İnnovasiyalı kimya texnologiyaları, material və məhsulların biotexnologiyaları" konfransı (Moskva ş., RF, 28 sentyabr).
 2010 - Lionda keçirilmiş (Fransa, 30 may–3 iyun) "NGCS9, Qazın yeni çevrilmələri. С1–С4 kimyası: qazıntılardan bioehtiyatlara" 9-cu Simpozium.
 2010 - Birgə keçirilmiş 16-cı Beynəlxalq seolit konfransı və mezoquruluşlu materiallar üzrə 7-ci Beynəlxalq (IZC-IMMS 2010) simpozium.(Sorrento ş., İtaliya, 4–9 iyul).
 2011 - XIX Mendeleyev qurultayının (Volqoqrad ş., Rusiya, 25–30 sentyabr). Professor K.V.Topçiyevanın 100 illiyinə həsr olunmuş (Zveniqorod ş., RF, 14–16 iyun).
 2011 - Beynəlxalq iştiraklı "Seolitlər və mezoməsaməli materiallar, nailiyyətlər və perspektivlər" 6-cı Ümumrusiya seolit konfransı.Elmin fundamental və tətbiqi problemləri üzrə VI Beynəlxalq simpoziumu.(Çelyabinsk vil., Miass ş.).
 2011 - Akad. T.N.Şahtaxtinskinin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

Примечания 

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Доктора технических наук
Академики НАН Азербайджана